Jméno a příjmení Jan Kaftan má více nositelů:

 Jan Kaftan (politik) – český železniční inženýr a politik (1841–1909)
 Jan Kaftan (skladatel) – český hudební skladatel (1870–1908)